Esistono più comuni francesi con questo nome

Écuelles – Saona e Loira
Écuelles – Senna e Marna